Příjmení Douša nosí více významných osobností:
 Antonín Jan Douša (činný 1770-1800) – český hostinský, majitel hostince U Doušů v Praze na Koňském trhu 
 David Douša (* 1977) – český basketbalista
 Eduard Douša (* 1951) – český hudební skladatel a pedagog
 Hana Doušová-Jarošová (* 1949) – československá hráčka basketbalu
 Karel Douša (1876–1944) – český hudební skladatel, varhaník a sbormistr
 Václav Douša (1872–1943) – rakouský a český politik
 Zdeněk Douša (* 1947) – československý basketbalista